Bhagat – tytuł  z religii dharmicznych
 Bhagat – jeden z piętnastu sikhijskich świętych żyjących przed Guru Nanakiem
 Bhagat – imię indyjskie
 Bhagat Singh – bojownik o wyzwolenie Indii spod okupacji brytyjskiej.
 Bhagat – szczyt w Indiach